Back for Good () — седьмой и самый продаваемый альбом немецкой диско-группы Modern Talking, вышедший в 1998 году, первый альбом после их воссоединения в 1998 году. Пластинка содержит ремиксы на старые хиты группы, попурри и два первых хита в оригинальном звучании, а также четыре новые песни. Альбом имел оглушительный успех — только в первую неделю было распродано 700 тыс. его копий. Общий тираж альбома составил 26 млн экземпляров.

История 
13 апреля 1998 года Back for Good дебютировал на первом месте в немецком альбомном хит-параде Deutschland Album Top 100 и провёл на вершине чарта пять недель, получил 5-кратную золотую сертификацию в Германии за тираж более 1,250,000 единиц. Альбом Back For Good в целом провёл 54 недели в немецком хит-параде.

Back for Good был также успешен и за пределами Германии, возглавив хит-парады многих стран, включая такие как Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария, Австрия. Общий тираж Back for Good в Европе превысил три миллиона копий.

Список композиций 
 «You're My Heart, You're My Soul» (New Version) (3:50)
 «Brother Louie» (New Version) (3:36)
 «I Will Follow You» (3:59)
 «Cheri, Cheri Lady» (New Version) (3:00)
 «You Can Win If You Want» (New Version) (3:35)
 «Don’t Play With My Heart» (3:26)
 «Atlantis Is Calling» (New Version) (3:20)
 «Geronimo's Cadillac» (New Version) (3:07)
 «Give Me Peace on Earth» (New Version) (4:24)
 «We Take the Chance» (4:06)
 «Jet Airliner» (New Version) (3:59)
 «Lady Lai» (New Version) (5:04)
 «Anything Is Possible» (3:38)
 «In 100 Years» (New Version) (3:57)
 «Angie’s Heart» (New Version) (3:30)
 «You’re My Heart, You’re My Soul» (Original No.1 Mix’84) (3:10)
 «You Can Win If You Want» (Original No.1 Mix’84) (3:40)
 No.1 Hit Medley (7:03)

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Modern Talking
Альбомы на английском языке